Área micropolitana de Fremont podría referirse a:

 Área micropolitana de Fremont (Nebraska)
 Área micropolitana de Fremont (Ohio)